Arthur kan syfta på:
Arthur (film) - en amerikansk långfilm från år 2011
Arthur (radar) - en artillerilokaliseringsradar

Nya Zeeland 

 Arthur Range (bergskedja i Nya Zeeland),

USA 

 Arthur (ort i USA, Illinois), Douglas County, 
 Arthur (ort i USA, Iowa), Ida County, 
 Arthur, North Dakota, ort, Cass County, 
 Arthur, Nebraska, countyhuvudort, Arthur County,

Se även 
Mount Arthur

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar